Гу́бино — наименование населённых пунктов.

Белоруссия 
 Губино — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Губино — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Губино — деревня в Узденском районе Минской области.
 Губино — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия

Архангельская область 
 Губино — деревня в Вельском районе.
 Губино — деревня в Плесецком районе.

Владимирская область 
 Губино — деревня в Селивановском районе.

Вологодская область 
 Губино — деревня в Вологодском районе.
 Губино — деревня в Кирилловском районе.
 Губино — деревня в Сокольском районе.
 Губино — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Губино — деревня в Комсомольском районе.

Калужская область 
 Губино — деревня в Бабынинском районе.
 Губино — село в Козельском районе.
 Губино — деревня в Ферзиковском районе.

Кировская область 
 Губино — бывшие деревня и посёлок, ныне — микрорайон Радужный в составе Нововятского района города Киров.

Костромская область 
 Губино — деревня в Галичском районе.
 Губино — деревня в Межевском районе.

Липецкая область 
 Губино — село в Лебедянском районе.

Марий Эл 
 Губино — деревня в Сернурском районе.

Московская область 
 Губино — деревня в Воскресенском районе.
 Губино — деревня в Клинском районе.
 Губино — деревня в Можайском районе.
 Губино — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Губино — деревня в Шатурском районе.

Новгородская область 
 Губино — деревня в Поддорском районе.

Псковская область 
 Губино — деревня в Бежаницком районе.
 Губино — деревня в Гдовском районе.
 Губино — деревня в Островском районе.
 Губино — деревня в Краснопрудской волости Псковского района.
 Губино — деревня в Краснопрудской волости Псковского района, до 2010 года входившая в Москвинскую волость.
 Губино — деревня в Пушкиногорском районе.

Самарская область 
 Губино — село в Сызранском районе.

Смоленская область 
 Губино — деревня в Дорогобужском районе.
 Губино — деревня в Угранском районе.
 Губино — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Губино — деревня в Эммаусском сельском поселении Калининского района.
 Губино — деревня в Бурашевском сельском поселении Калининского района. 
 Губино — деревня в Калязинском районе.
 Губино — деревня в Ржевском районе.
 Губино — деревня в Старицком районе.

Томская область 
 Губино — деревня в Томском районе.

Тульская область 
 Губино — деревня в Белёвском районе.

Ярославская область 
 Губино — деревня в Борисоглебском районе.
 Губино — деревня в Брейтовском районе.
 Губино — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Губино — деревня в Любимском районе.
 Губино — деревня в Волжском сельском поселении Рыбинского района.
 Губино — деревня в Назаровском сельском поселении Рыбинского района. Почтовое отделение Ераково.
 Губино — деревня в Назаровском сельском поселении Рыбинского района. Почтовое отделение Шашково.
 Губино — деревня в Угличском районе.

См. также 
 Губин
 Губинка
 Губинская
 Губкино
 Губинский